Іонешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Іонешть.
 Іонешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Іонешть.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Чирешу.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бузоєшть.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Петрешть.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Іонешть () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Каца.